San Stefano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santo Stefano in Aspromonte, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Santo Stefano di Cadore, kommun, Veneto, Provincia di Belluno,

Montenegro 

 Sveti Stefan (ort i Montenegro), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar